Covington megye (Alabama)
Covington megye (Mississippi)